Gregory Dubois, né le  à Dunkerque en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière 
Il met fin à sa carrière de hockeyeur à la fin de la saison 2013-2014 après l'élimination de Dunkerque des Plays-Off de Division 1.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 2
|| 20 || 3 || 4 || 7 || 24 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 2
|| 20 || 1 || 5 || 6 || 28 || 6 || 0 || 4 || 4 || 8 
|-
| 1994-1995 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 1B
|| 25 || 10 || 7 || 17 || 101 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 27 || 12 || 16 || 28 || 56 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Gothiques d’Amiens || Nationale 1A
|| 32 || 3 || 1 || 4 || 26 || 10 || 1 || 1 || 2 || 12 
|-
| 1997-1998 || Gothiques d’Amiens || Élite
|| 45 || 4 || 13 || 17 || 50 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Gothiques d’Amiens || Élite
|| 39 || 1 || 11 || 12 || 28 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Gothiques d’Amiens || Élite
|| 39 || 3 || 10 || 13 || 32 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Gothiques d’Amiens || Élite
|| - || 3 || 9 || 12 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Orques d’Anglet || Élite
|| - || 4 || 9 || 13 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Orques d’Anglet || Super 16
|| 26 || 3 || 9 || 12 || 49 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Corsaires de Dunkerque || Super 16
|| 26 || 2 || 3 || 5 || 24 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Corsaires de Dunkerque || Ligue Magnus
|| 27 || 2 || 10 || 12 || 91 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2005-2006 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 28 || 12 || 11 || 23 || 66 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 26 || 4 || 6 || 10 || 100 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 16 || 4 || 10 || 14 || 77 || 6 || 0 || 2 || 2 || 14
|-
| 2008-2009 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 17 || 3 || 9 || 12 || 52 || 4 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 2009-2010 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 17 || 2 || 13 || 15 || 71 || 2 || 1 || 2 || 3 || 22
|-
| 2010-2011 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 18 || 3 || 10 || 13 || 32 || 8 || 3 || 5 || 8 || 14  
|-
| 2011-2012 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 20 || 6 || 3 || 9 || 75 || || || || ||   
|-
| 2012-2013 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 26 || 5 || 6 || 11 || 26 || 3 || 0 || 1 || 1 || 10   
|-
| 2013-2014 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 21 || 0 || 3 || 3 || 14 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mars 1975
Naissance à Dunkerque
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Défenseur de hockey sur glace